SUA eller Sua kan syfta på: 

 en förkortning för Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal
 Syriac Universal Alliance, det högsta beslutande organet bland syrianska/arameiska förbund i världen
 Swedish User Group of Amiga, Sveriges äldsta amigaförening från 1986.
 SUA (Status update anxiety), uppdateringsångest. 
 Annat namn på Sowa Town, Botswana
 Sua var en av Abrahams söner med hustrun Ketura